Negoiești se poate referi la:

Negoiești, Bacău 
Negoiești, Dolj
Negoiești, Gorj
Negoiești, Prahova

Vezi și 
 Negoești (dezambiguizare)
 Negoiu (dezambiguizare)